Jazz w wolnych chwilach — четвёртый студийный альбом польского рэпера O.S.T.R., вышедший 5 декабря 2003 года. 
В первую неделю февраля 2004 года альбом «Jazz w wolnych chwilach» поднялся на 21 место в официальном музыкальном чарте Польши. В итоге было продано более 10 тысяч копий альбома.

Об альбоме 
Jazz w wolnych chwilach включает в себя два CD-диска, на первом из которых записано 20 треков, на втором — 22. На песню «Początek» был снят видеоклип В июне 2007 года альбом был переиздан.

Список композиций

CD1

CD2

Примечания

Ссылки 
 O.S.T.R.– Jazz W Wolnych Chwilach
 O.S.T.R. - "Jazz w wolnych chwilach"

Альбомы 2003 года
Альбомы O.S.T.R.